Памятник Крылову:
 Памятник А. Н. Крылову в Москве
 Памятник И. А. Крылову в Москве
 Памятник И. А. Крылову в Санкт-Петербурге
 Памятник И. А. Крылову в Твери